

Patronyme 

 Jean-Bernard Métais (1954- ), sculpteur français ; 

 Christophe Métais (1967 - ), footballeur français ; 

 Odette Métais, Juste parmi les Nations française ;

  :
 Pierre Métais (1930- ), homme politique français,
 Pierre Métais (1906-1999), ethnologue français.

 Ève Metais, journaliste française.